Blacy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Blacy (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny